La parola cippo (cippo funerario) deriva dal latino cippus e può avere i seguenti significati:
 Cippo (stele)
 Cippo di confine, elemento di marcatura di confine tra due Stati o tra proprietà pubbliche e/o private
 Cippo gromatico. strumento usato dai geometri dell'età romana nelle operazioni di suddivisione del territorio
 Cippo chilometrico, sinonimo di pietra miliare
 Cippo cuspidato, cippo sormontato da una piramide, terminante o meno a pigna

Altri progetti